1/1 kan syfta på:

 1/1 – en hel, se 1 (tal)
 1 januari